Olimpiada Medialna – interdyscyplinarna olimpiada szkolna z zakresu edukacji medialnej, organizowana od roku szkolnego 2011/2012 przez Fundację Nowe Media, we współpracy z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Uniwersytetem SWPS oraz od siódmej edycji z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II. Funkcjonuje w oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad. W olimpiadzie mogą brać udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. Olimpiada jest finansowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, na podstawie wyników otwartego konkursu ofert. 

Patronem olimpiady jest m.in. Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Etapy 
Olimpiada składa się z trzech etapów, przy czym etap ostatni złożony jest z dwóch części. Etap pierwszy to test internetowy, w którym uczestnicy muszą odpowiedzieć na kilkadziesiąt pytań badających ich wiedzę dotyczącą zagadnień z programu stałego. Odbywa się on w szkołach, a jego przeprowadzenie nadzorują nauczyciele.

Etap drugi to połączenie testu i zadania polegającego na napisaniu pięciu mini-esejów na tematy związane z tematem przewodnim. Odbywa się on w wydziałach zamiejscowych Uniwersytetu SWPS, pod nadzorem przedstawicieli fundacji.

W trakcie etapu trzeciego uczestnicy wykonują prezentacje multimedialne na temat ściśle związany z tematem przewodnim. Na podstawie oceny tych prezentacji kwalifikowani są do zawodów finałowych, które odbywają się w Warszawie, w siedzibie Uniwersytetu SWPS i trwają dwa dni. W ich trakcie finaliści muszą najpierw obronić swoją prezentację przed komisją konkursową, a drugiego dnia biorą udział w debacie, w czasie której bronią wylosowanej tezy. Debata jest obserwowana i oceniana przez komisję.

Komisja 
Członkami komisji finałowych w kolejnych edycjach byli naukowcy i dziennikarze, m.in.: dr hab. Barbara Głębicka-Giza (prof. Uniwersytetu SWPS), dr Agnieszka Kamińska (Uniwersytet SWPS), dr hab. Wiesław Godzic (prof. Uniwersytetu SWPS), dr hab. Piotr Drzewiecki (prof. UKSW), dr Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz (NINA), Małgorzata Cebula (Polskie Radio), Jerzy Modlinger (Telewizja Polska), Wojciech Maziarski (Newsweek, Agora), Krystyna Mokrosińska (Telewizja Polska), Robert Bogdański (Fundację Nowe Media).

Tematy poszczególnych edycji 
 I edycja (2011/2012) – cyfryzacja telewizji
 II edycja (2012/2013) – media publiczne
 III edycja (2013/2014) – nowe biblioteki wiedzy – repozytoria cyfrowe i audiowizualne
 IV edycja (2014/2015) – Interfejsy kultury po rewolucji Google. Jak komunikujemy się ze sobą przez media dzisiaj?
 V edycja (2015/2016) – Obywatel 2.0. Uczestnictwo w życiu politycznym i społecznym poprzez nowe media
 VI edycja (2016/2017) – Polska w mediach, media w Polsce
 VII edycja (2017/2018) – Media jako narzędzie kształtowania wizerunku
 VIII edycja (2018/2019, planowana) – Nowe technologie komunikacyjne

Oprócz tego w każdej edycji olimpiady znajduje się program stały obejmujący następujące zagadnienia:
 sztuka informacji,
 odbiór i tworzenie przekazów medialnych,
 transformacja mediów,
 sztuka prezentacji i debaty,
 film.

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Media
Media
Społeczeństwo informacyjne